Бегималы Джамгерчинов (; ) — советский , исследователь истории кыргызов, доктор исторических наук (1950), профессор (1951), академик Академии наук Киргизской ССР (1954).

Биография 
Родился в селе Кунтуу в Чуйской долине (ныне — в ) 15 октября 1914 года.

В 1936 года после окончания Киргизского педагогического института остался преподавателем того же института.

В 1938—1939 преподавал в Херсонской области Украины в средней школе для детей депортированных сюда бывших киргизских богачей в селе Чалбасы Скадовского района Одесской области (ныне — село Виноградово в Херсонской области). В 1943—1950 гг. — старший научный сотрудник отделения Академии наук Киргизской ССР. В 1950—1951 гг. — директор отделения истории, языка и литературы Академии наук Киргизской ССР.

В 1951—1954 гг. —  Киргизского государственного университета.

В 1954—1955 гг. — академик-секретарь отделения общественных наук Академии наук Киргизской ССР. В 1965—1976 гг — вице-президент АН Киргизской ССР. В 1976—1982 г. — заведующий отделением истории АН Киргизской ССР.

Умер во Фрунзе 31 октября 1982 года. Похоронен на кладбище «Ала-Арча».

Награды 
 Государственная премия Киргизской ССР в области и техники (1970).
 орден Ленина
 орден Октябрьской Революции
 орден Дружбы народов
 3 ордена «Знак Почёта»
 медали.

Память 
Именем академика Б.Дж. Джамгерчинова названы Институт истории, археологии и этнографии Национальной Академии наук Кыргызстана (2017), улица в Бишкеке и средняя школа в селе Кун-Туу в Сокулукском районе Чуйской области Киргизии.

Краткий список трудов 
 Джамгерчинов Б. Очерки политической истории Киргизии XIX века. — Фрунзе: Кыргызстан, 1966. — 429 с.
 Джамгерчинов Б. Д. Присоединение Северной Киргизии к России: Дисс. … д-ра ист. наук. — Л., 1950. — Т. 1. — 604 с.
 Джамгерчинов Б. Д. Добровольное вхождение Киргизии в состав России. — 2-е изд. — Фрунзе, 1963.
 Джамгерчинов Б. Д. Присоединение Киргизии к России. — М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1959. — 435 с.
 Джамгерчинов Б. Д. Очерки политической истории Киргизии XIX в. — Фрунзе, 1966.

Примечания

Литература 
 Грандин И. Н. Академик Джамгерчинов Б. Д. — видный ученый-историк, общественный деятель и педагог Кыргызстана: Автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 — История Кыргызстана. — Бишкек, 2007. — 25 с.
 Кыргыздын туңгуч совет тарыхчысы, академик Бегимаалы Жамгырчиновго 100 жыл: (Макалалар топтому) / Жооптуу редактор Т. К. Чоротегин. — Бишкек: «Maxprint» басмаканасы, 2014. — 76 б. — «Мурас» фонду. — [«Тарых жана мурас» түрмөгү]. — ISBN 978-9967-12-443-1.
 Чоротегин Т. К., Молдокасымов К. С. Кыргыздардын жана Кыргызстандын кыскача тарыхы: (Байыркы замандан тартып бүгүнкү күнгө чейин): Тарыхты окуп үйрөнүүчүлөр үчүн. — Бишкек, 2000. — (Краткая история кыргызов и Кыргызстана. На кыргызском языке. Со-автор кандидат исторических наук Кыяс Молдокасымов). — 160 б. — ISBN 9967-00-001-5
 Урстанбеков Б. У., Чороев Т. К. Кыргыз тарыхы: Кыскача энциклопедиялык сөздүк = История Киргизии: Краткий энциклопедический словарь. — Фрунзе: Кыргыз Совет Энциклопедиясынын Башкы редакциясы. 1990. — 288 бет. — ISBN 5-89750-028-2
 Асанов У. А., Жуманазарова А. З., Чоротегин Т. К. Кто есть кто в кыргызской науке: Краткий биобиблиогр. справочник докторов наук Кыргызстана / Под ред. акад. У. А. Асанова. — Бишкек: Гл. ред. Кыргызск. энциклопедии, 1997. — 672 с.

Ссылки 
 
 
 Академик Б.Жамгырчинов
 
 Эренак

Тюркологи СССР
Востоковеды СССР
Председатели Верховного Совета Киргизской ССР
Лауреаты Государственной премии Киргизской ССР
Ректоры вузов СССР